Wężewo ist ein polnischer Ortsname:
 Wężewo (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wensöwen, 1938 bis 1945 Eibenau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Wężewo (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wensewen, 1938 bis 1945 Wensen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Wężewo (Krasne), Dorf im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien